Hiroshi Aoyama, född 25 oktober 1981 i Ichihara, Japan, är en roadracingförare som blev världsmästare i 250GP 2009. Han blev därmed den sista 250GP-världsmästaren eftersom klassen ersattes av Moto2 2010. Aoyama körde därefter MotoGP. Hans senaste hela VM-säsong i roadracing var 2014. Därefter har Aoyama arbetat som testförare för Honda och gjort enstaka inhopp i MotoGP. Hans bror Shuhei har också kört VM i 250GP-klassen.

Tävlingskarriär 
Aoyama debuterade år 2000 som wildcard-förare på en Honda i 250GP och körde ett lopp, på Motegi. Nästkommande tre år var han wildcardförare 2 gånger per år (Motegi och Japans GP). 2004 körde han hela säsongen med tre tredjeplatser som högsta notering. Året därpå kom den första vinsten i hemmaloppet på Motegi. Därefter följde tre år på KTM som etablerade Aoyama i VM-toppen utan att nå ända fram. Han återvände till Honda och Team Scot till Roadracing-VM 2009 och efter fyra Grand Prix-segrar stod Aoyama som världsmästare 22 poäng före Héctor Barberá.

Aoyama körde MotoGP 2010-2011 för Honda. Han bytte till Hondas fabriksteam i Superbike och körde Superbike-VM 2012 utan framgång. 2013 var Aoyama tillbaka i MotoGP i CRT-teamet Avintia Blusens på en motorcykel av fabrikat FTR. 2014 bytte han team till Aspar Racing och motorcykel till Honda i den öppna kategorin. Aoyama gjorde bättre ifrån sig än 2013 men fick inget kontrakt till 2015. Han fick istället anställning som testförare för Honda Racing Corporation. När Repsol Hondas ordinarie förare Dani Pedrosa tvangs till operation av en armskada efter 2015 års första Grand Prix kallades Aoyama in som ersättare för de följande deltävlingarna. Han gjorde också ett inhopp för Karel Abraham under dennes skadefrånvaro. Även 2016 hoppade Aoyama in för den skadade dani Pedrosa.

VM-säsonger

Pallplatser

Källor 

  
  
  

Födda 1981
Levande personer
Japanska roadracingförare
MotoGP-förare
250GP-förare
Superbikeförare
Världsmästare i roadracing
Män
Personer från Chiba prefektur
WP:Projekt Japan